Rodan má více významů:
 Rodan – fikční létající monstrum

Ostatní
 Sora no daikaidžú Radon – japonský sci-fi film z roku 1956
 Rodan (hudební skupina) – americká rocková kapela
 Rodan (jméno) – mužské slovanské jméno